
Molekulska formula -{C26H37NO2}- se može odnositi na:

 A-40174
 AM404